Lišov (Tsjechië)
 Lišov (Slowakije)